Сан-Матеус-ду-Сул:

 Сан-Матеус-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Сан-Матеус-ду-Сул — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.